Discocarpus är ett släkte av emblikaväxter. Discocarpus ingår i familjen emblikaväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Emblikaväxter
Discocarpus